

Municipis 
 Mànitx (Calmúquia), localitat de la república de Calmúquia, a Rússia

Geografia 
 Mànitx (riu), riu de l'estepa russa